Championnats NCAA de hockey sur glace peut faire référence à:
 Championnat NCAA de hockey sur glace masculin
 Championnat NCAA de hockey sur glace féminin